Corque (gemeente), een gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Corque (plaats), de hoofdplaats van de gemeente